The Visitors steht für:
 The Visitors, Album der Popgruppe ABBA (1981)
 The Visitors (Band), US-amerikanische Jazzband der Brüder Carl und Earl Grubbs
 The Visitors (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Raven (2006)
 The Visitors, Roman von Clifford D. Simak, siehe Fremde Besucher (1979)

Siehe auch:
 The Visitor, Begriffsklärung
 Visitor, Begriffsklärung
 Visitors, schwedische Band